Hans Nachod ist der Name folgender Personen:

* Hans Nachod (Sänger) (1883–1965), österreichischer Opernsänger (Tenor) 
 Hans Nachod (Archäologe) (1885–1958), deutscher Klassischer Archäologe